David Ascher (19?-), responsable d'entreprise franco-américano-canadien travaillant dans le secteur de l'informatique libre ;
 Grégory Ascher (1976-), animateur de radio et de télévision français ;
 David Ascher (1975-), cofondateur et directeur des publications d'Actu-Environnement ;
 François Ascher (1946-2009), urbaniste et sociologue français ;
 Joseph Ascher (1829-1869), compositeur et pianiste néerlandais ;
 Marie-Odile Ascher (19?-), femme de lettres française ; 
 Philippe Ascher (1936-2022), neuroscientifique français ;
 Tamás Ascher (1949-), metteur en scène et acteur hongrois.